Климково — название населённых пунктов:

Россия 
 Климково — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Климково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Климково — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Климково — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Климково — деревня в Кишертском районе Пермского края.